Oliveira —  árvore da família das oleáceas

Antigas freguesias de Portugal 
Olival (Ourém)
Olival (Vila Nova de Gaia)
Olival Basto — no concelho de Odivelas

Desambiguações de topônimos